Der Name Bressonnaz bezeichnet:

 Bressonnaz VD, eine Ortschaft im Schweizer Kanton Waadt 
 Bressonne, einen Bach im Schweizer Kanton Waadt